Aral – miasto w Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang
 Aral – niemieckie przedsiębiorstwo chemiczne
 ARAL – prototypy komputera analogowego

Zobacz też 
 Aralsk – miasto Kazachstanie, w obwodzie kyzyłordyńskim
 Jezioro Aralskie